Bertkau kan som auktorsförkortning betyda:

 Philipp Bertkau

Auktorsförkortningar